Angelika je lahko:
 Angelika, žensko osebno ime
 Angelika (rastlina) (Angelica arhangelica) ali Zdravilni gozdni koren, rastlina iz družine kobulnic